Это список городов Эритреи по численности населения. Список включает все населённые пункты с населением свыше 5000 человек.

Прочие населённые пункты 
 Афабет
 Фильфиль (?)
 Мэтэра
 Куатит (?) Quatit
 Зула

 
Эритрея
Списки:Эритрея